De Poolse Militaire Medaille
 De Italiaanse Medaille voor Militaire Dapperheid
 De Franse Médaille militaire
 De Militaire Medaille (Spanje)